Ржавка — река в России, протекает в Инжавинском районе Тамбовской области. Правый приток реки Ворона.

География 
Река Ржавка берёт начало в урочище Ржавка-Степь у посёлка Землянский. Течёт в южном направлении по открытой местности. Устье реки находится у восточной окраины посёлка городского типа Инжавино в 214 км по правому берегу реки Ворона. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна 122 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ворона, речной подбассейн реки — Хопер. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010200212107000006700
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107000670
 Код бассейна — 05.01.02.002
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Тамбовской области
Притоки Вороны